João Batista Casemiro Marques (Santana de Cataguases, 1975. március 4. –) brazil-török labdarúgó-középpályás.

További információk 
João Batista Casemiro Marques adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1975-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
Török labdarúgók
Az União São João EC labdarúgói
A Gaziantepspor labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Sahtar Doneck labdarúgói
A Konyaspor labdarúgói
A Kasımpaşa labdarúgói
A Tupi FC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek